Pasteur kan syfta på:

Louis Pasteur (1822–1895), fransk kemist och biolog
 Louis Pasteur (film) – amerikansk film  1936
 Louis Pasteur (målning) – målning av Albert Edelfelt 1885
Institut Pasteur – fransk stiftelse för forskning i biologi, mikroorganismer, sjukdomar och vacciner 
4804 Pasteur – asteroid i huvudbältet 
 Pasteur (auktor) – auktorsförkortning 
 Pastörisering – värmebehandling av livsmedel för att reducera mängd av sjukdomsframkallande organismer och ge ökt hållbarhet

Geografi
 Pasteur Island, ö i Antarktis
 Pasteur Peninsula, halvö i Antarktis
 Pasteur (Paris metro) , tation i Paris metro.
 Kelurahan Pasteur, administrativ by, Jawa Barat, Indonesien